

Cinema 
 Down Memory Lane – film del 1948 diretto da Harold Lloyd.
 Down Memory Lane – film del 1949 diretto da Phil Karlson.

Letteratura
 Lungo la strada dei ricordi (Down Memory Lane) – racconto del 2005 di Mike Resnick.

Musica 
 Down Memory Lane – singolo di Richard Cocciante del 1971.
 Down The Memory Lane – brano musicale dei  Virgin Prunes contenuto nel loro album del 1982 Heresie.
 Down Memory Lane – .